Бама ( — «вершина», мн. ч. бамот) — слово, нередко встречающееся в еврейском тексте Ветхого Завета Библии, означающее возвышение, холм, высоты и другие возвышенности, избираемые для приношения языческих жертв. Возвышенное место, первоначально естественного происхождения, позднее искусственного, посвящённое культу божества.

И Я говорил им: что это за высота, куда ходите вы? поэтому именем Бама называется она и до сего дня.

Слово не равно слову «гора», так как в библейском тексте «возвышенное место» употребляется параллельно с «горой» (; ; ).

Так как бамот (мн. ч. от бама) часто воздвигали на вершинах холмов, то последние получали по ним названия:
 Бамот-Баал ( — «высоты Баала») — горная область в стране Моабитской, доставшаяся в удел Реубенову колену;
 Бет-Бамот (‏‎ — «дом высот»).

В Талмуде проводилось различие между большими или великими бамот () для общественных религиозных надобностей и малыми бамот () для домашнего жертвоприношения. Например, «великая Бама» () находилась возле Гаваона (Гибеона)‎, там Соломон по восшествии на престол испросил себе мудрость у Бога («И пошли Соломон и все собрание с ним на высоту, что в Гаваоне»; ). Описание малой бама имеется в конце приложения (Тосефты) к Зебахим.

Этимология 
Этимологически долгое «а» указывает на происхождение от несуществующего корня — .

Особенности 
Хотя во многих библейских местах термином бама обозначается алтарь или святилище без указания на возвышенность или особенность в строении, всё же бамот должны были отличаться такими особенностями, какие не встречались в обычных алтарях. Во всяком случае, в Библии замечается различие между бамот и алтарями (II Цар., 23, 13; Исаия, 36, 7; II Хрон., 14, 2).

Отличительной особенностью бама являлось то, что она представляла, по-видимому, высокую платформу, так как слово «бама» почти всегда сопровождается словами «восходить» и «нисходить» («Он восходит к Баиту и Дивону, восходит на высоты, чтобы плакать»; ). Возможно, что к ней вели террасы, подобно ассиро-вавилонским зиккурат, которые, вероятно, строились даже тогда, когда бама находилась на вершине горы.

Библейский закон о постройке алтаря (Исх., 20, 24) указывает, что основанием ему служила земля, , — то есть земляная насыпь, на которой воздвигался собственно алтарь — первоначально огромная глыба неотёсанного камня или дольмен (хотя Эвальд в «Geschichte des Volkes Israel», III, стр. 390, не без основания высказывает мысль, что в древнейшие времена еврейский алтарь состоял из кучи камней, сложенных в виде конуса).

Подобные возвышенные места находились всегда вблизи города (I Сам., 9, 25; 10, 5). Недалеко от бама весьма часто ставились мацебы. На некоторых бамот находились изображения бога, которому они посвящались (II Цар., 17, 29). Частыми принадлежностями их бывали также эфод и терафим (Суд., 17, 5; I Сам., 21, 10). Упоминаются сооружения, так называемые «дома бамот» (I Сам., 9, 13 и сл.; I Цар., 12, 31; 13, 32). По Иезекиилу (16, 16), на бама расстилалось платье посетителей, и на нём они предавались затем разврату.

Другое доказательство того, что под «бама» не следует подразумевать ни холмистую, ни гористую возвышенность, а особое строение, скрыто, несомненно, в тех словах, которыми Библия выражает разрушение, уничтожение бамот. Такие слова, как:
  — уничтожить (Иезек., 6, 3; II кн. Цар., 21, 3),
  (Лев., 26, 30),
  — разрушить (II Цар., 23, 8, 15; II Хрон., 31, 1),
  — сжечь (II Цар., 23, 15),
могут относиться только к зданиям, воздвигнутым руками людей из каких-нибудь сгораемых материалов.

К бамот были приставлены особые жрецы («коганим», כהנים: I Цар., 12, 32; 13, 2, 33; II Цар., 17, 32; 23, 20; они назывались также «кемарим», כמרים, II Цар., 23, 5) и «пророки» (I книга Сам., 10, 5, 10).

При бамот справлялись веселые празднества с возлиянием вина и жертвоприношениями; им приносилась в дар десятая часть всякой прибыли (Быт., 28, 20—22), и каждый клан, семья или человек обязан был совершать жертвоприношения в их честь (I Сам., 9, 12; Второзак., 12, 3—8, 11; категорическое запрещение в данном случае указывает только на широкую распространенность культа); возле бамот заключались договоры и держались советы (I Сам., 22, 6 в толковании Септуагинты).

Идиомы со словом «бама» 
Если слово «Рама» (; «высота») означает то же, что бама, — это весьма вероятно (Иезек., 16, 24, 31) — то слова  и , которыми оно сопровождается, ещё больше подтверждают высказанное выше мнение о сгораемых материалах; подтверждается оно и такими фигуральными выражениями, как «ездить верхом на бама» (Второзак., 32, 13).

Завоевание города, гибель племени влекли за собой падение самих богов, а вместе с ними и разрушение их святилищ. Именно в этом смысле и употреблено слово бама в Псалме 18, 34. «Возводить кого-нибудь на бама» — означает помочь кому-нибудь достигнуть успешных результатов (ср. Хабак., 3, 19; Амос, 4, 13; Миха, 1, 3; Иов, 9, 8; Исаия, 14, 14; 58, 14) или признать за ним превосходство.

Бама как место обитания богов 
По мнению древних, боги имели свое местопребывание на «высотах».
 Библия изобилует массой указаний на то, что подобного же взгляда держались ханаанейцы и что впоследствии он стал доминирующим и среди евреев (Второзак., 12, 2; Числ., 23, 14).
 Моавитяне поклонялись богу Пеору (см. Баал-Пеор) на горе того же имени (Числа, 23, 28; 25, 3, 5, 18; 31, 16; Второзак., 3, 29 [Бет-Пеор, בית פעור], 4, 3; Гошеа, 9, 10; Псалмы 106, 28) и имели бата (Исаия, 15, 2; 16, 12; Иерем., 48, 35; ср. Бамот-Баал, במות בעל, Иош., 13, 17).
 «Баал-Хермон» рассматривается в этом же смысле (I Хрон., 5, 23).
 Гора Кармель считалась обиталищем Баала (или Иеговы; I Цар., 18, 19, 21).
 Арамейцы — рассказывается в Библии (I Цар., 20, 23, 28) — полагали, что Бог Израильский — горный Бог.
 Ассирийские боги собирались на вершинах Северных гор (Исаия, 14, 13). Нееврейские источники дополняют и подкрепляют библейские данные по этому вопросу (см. , «Studien zur semitischen Religionsgeschichte», II, 239).

Следующие библейские сюжеты:
 жизнеописание патриархов (упоминание
 про Морию (Быт., 22, 2),
 про Гилеад (Быт., 31, 47; ср. Суд., 11, 29, Рамат-Мицпе в Иош., 13, 26, Рамот-Гилеад в I Цар., 4, 13),
 история Моисея, в которой:
 Синай — «гора Божья» (Исх., 3, 1; 4, 27; 24, 13);
 гора «Гор» (Числ., 20, 25);
 горы Эбал и Гаризим (Второзак., 27, 12—13);
 предания о ранних пророках: Кармель (I Цар., 18); Табор (Суд., 4, 6); оливковая гора (II Сам., 15, 30; I Цар., 11, 7)
особенно ясно иллюстрируют, что подобные же представления существовали и среди евреев, которые полагали, что горные вершины более всего подходят под места как для жертвоприношений и церемоний (Швалли, Фридрих, Semitische Kriegsaltertümer, I, Leipzig, 1901), так и для сбора войска (ср. Суд., 4, 6). Эта идея легла в основание постройки бамот — их воздвигали или на искусственно сделанных холмах с террасами, или на естественных высотах.

Библейские возвышенности с бамот 
В Библии указывается целый ряд мест, где находились бамот, например:
 Гибеон (I Цар., 3, 4; I кн. Хрон., 16, 39; 21, 29; II Хрон., 1, 3, 13),
 Рама (I Сам., 9, 12, 13, 14);
предполагают, что и другие места имели свои бамот, хотя об этом сведений в Библии нет. Сюда относятся: Бохим (Суд., 2, 5), Офра (ibid., 6, 24; 8, 27), Мицпа (I Сам., 7, 5, 9) и др. Некоторые из этих бамот были древнейшего происхождения, восходя даже ко временам патриархов, как, напр., Хеврон и Бетэль (Быт., 12, 8; 13, 4; 28, 22).

Бог Иегова, подобно Кемошу и Баалам, имел и свои бамот. Только в позднейшую эпоху Иудейского царства под влиянием речей пророков бамот были изгнаны из религиозного культа. Составитель книг Царей действительно допускает их существование в культе Иеговы до постройки Соломонова храма (I Цар., 3, 2), а книги Самуила даже не стараются скрыть, что Самуил принёс жертву (I Сам., 7, 9) в таком месте, которого не одобрил бы составитель Второзакония.

Решительно все цари не только терпели, но даже покровительствовали устройству бамот (Соломон, I Цар., 3, 3, 4; Рехабеам, ibid., 14, 23; Иеровоам I, ibid., 12, 31; 13; Аса, ibid., 15, 14; Иосафат, ibid., 22, 44; Иоаш, II Цар., 12, 4; Амация, ibid., 14, 4; Озия, ibid., 15, 4; Иотам, ibid., 15. 35: Ахаз, ibid., 16, 4).

Пророк Илия изображается горько оплакивающим разрушение этих местных алтарей Иеговы (I Цар., 19, 10, 14), хотя Менаше и даже добродетельные цари (II Цар., 21, 3) навлекают на себя упрёки за то, что покровительствуют им, так что гибель Северного царства приписывалась в известной степени существованию подобных святилищ (ibid.).

В ассирийском языке 
Термин «бама» также встречается в ассирийском языке («bamati»). Употребляется ассирийцами в смысле «горы» или «холмистой страны» — в противоположность равнине.

См. также 
 Вима (бема) в храме | Горнее место в православии
 Курган | Телль

Примечания 

Ветхий Завет
Жертвоприношения в иудаизме
Слова и фразы на иврите
Эль (бог)
Яхве